Jennings kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Spencer Jennings
 Otto Emery Jennings

Robotskapade auktorsförkortningar